Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980 odbyła się w dniach 18 – 19 lutego 1980 roku na skoczni MacKenzie Intervale i trasie biegowej w Lake Placid. Zawodnicy najpierw oddali po trzy skoki na normalnej skoczni (najsłabszy skok nie był liczony), a następnie musieli pokonać dystans 15 km w biegu narciarskim. Trzeci tytuł mistrzowski z rzędu wywalczył Ulrich Wehling z NRD, srebrny medal zdobył Jouko Karjalainen z Finlandii, a trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant NRD – Konrad Winkler.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980
1980